Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro rozgrywane były w dniach 17-20 sierpnia. Zawody rozgrywane były w Olympic Training Center

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji 
 W zawodach uczestniczyło w sumie 128 zawodników i zawodniczek (po 16 dla każdej kategorii wagowej i płci). Każdy kraj mógł wystawić maksymalnie ośmiu zawodników (po cztery osoby dla płci).
 Pierwszym sposobem kwalifikacji jest ranking opublikowany w grudniu 2015. Po sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek zakwalifikowało się automatycznie.
 Kolejnym sposobem uzyskania kwalifikacji są turnieje kontynentalne. Awans na igrzyska wywalczyło dwoje najlepszych zawodników z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk oraz po jednym zawodniku z Oceanii.
 Jeśli dany kraj poprzez ranking wywalczył cztery miejsca, nie mógł brać udziału w turniejach kontynentalnych. Wyjątkiem było zrzeczenie się kwalifikacji olimpijskiej. Wtedy otrzymywał ją kolejny zawodnik z rankingu.
 Cztery miejsca zarezerwowane były dla gospodarzy – Brazylii, zaś kolejne cztery stanowiły "dzikie karty".

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Taekwondo na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016